Mahn est un patronyme issu de la racine germanique mahnen signifiant avertir. Il est notamment porté par :
 Berthold Mahn, dessinateur et illustrateur français
 Klaus Mahn, écrivain allemand
 Marianne Mahn-Lot, archiviste, paléographe et historienne française
 Jean-Berthold Mahn, historien français

Autres 
 Le District de Sanniquelleh-Mahn, subdivision administrative du Libéria

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique